

Geografia

Austria 
 Mühlgraben – gmina w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Jennersdorf

Łotwa 
Dawna nazwa miejscowości:
 Vecmīlgrāvis